M&M Meat Shops Canadian Junior Curling Championships 2013 – Mistrzostwa Kanady Juniorów w Curlingu 2013 rozegrano w dniach 2-10 lutego w Fort McMurray na lodowiskach Suncor Community Leisure Centre oraz
Oilsands Curling Club.

W tej edycji zawodów po raz pierwszy w historii brały wszystkie prowincje i terytoria oraz dodatkowo Northern Ontario. Łącznie było to 14 zespołów męskich i kobiecych. 

Od 2013 roku wprowadzono nowe zasady rywalizacji. Drużyny w pierwszej fazie podzielono na dwie grupy, podziału dokonano na podstawie wyników z poprzednich trzech lat. Mecze rozgrywane były tutaj systemem kołowym, cztery najlepsze drużyny awansowały do Championship Pool. W tej rundzie zespoły rywalizowały z zespołami z drugiej grupy. Po rozegraniu łącznie 10 meczów najlepsza drużyna awansowała do finału, dwie kolejne uczestniczyły w półfinale. 6 najsłabszych drużyn z pierwszej fazy odbyło podobną rywalizację (Seeding Pool) o miejsca 9-14.

Tytułów mistrzowskich broniły reprezentacje Alberty, zarówno w rywalizacji kobiet jak i mężczyzn. Zwycięzcy wyjadą na Mistrzostwa Świata Juniorów 2013 do Soczi.

Mistrzyniami Kanady zostały reprezentantki Kolumbii Brytyjskiej (Corryn Brown), w finale pokonały zawodniczki z Manitoby (Shannon Birchard) 6:3. 3. miejsce zajęła drużyna z Ontario (Jamie Sinclair).

Konkurencję panów wygrali reprezentanci Manitoby (Matt Dunstone), finał przeciwko Albercie (Thomas Scoffin) zakończył się wynikiem 4:3. Brązowe medale przypadły Nowej Szkocji (Stuart Thompson).



Kobiety

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
2 lutego 2013; 13:00

Sesja 2. 
2 lutego 2013; 18:30

Sesja 3. 
3 lutego 2013; 13:00

Sesja 4. 
3 lutego 2013; 18:00

Sesja 5. 
4 lutego 2013; 9:00

Sesja 6. 
4 lutego 2013; 14:00

Sesja 7. 
4 lutego 2013; 19:00

Sesja 8. 
5 lutego 2013; 13:00

Sesja 9. 
5 lutego 2013; 18:00

Tie-breaker 
5 lutego 2012

6 lutego 2012; 8:00

Seeding Pool

Sesja 10. 
6 lutego 2013; 13:00

Sesja 11. 
6 lutego 2013; 18:00

Sesja 12. 
7 lutego 2013; 13:00

Sesja 13. 
7 lutego 2013; 18:00

Sesja 14. 
8 lutego 2013; 13:00

Championship Pool

Sesja 15. 
6 lutego 2013; 13:00

Sesja 16. 
6 lutego 2013; 18:00

Sesja 17. 
7 lutego 2013; 13:00

Sesja 18. 
7 lutego 2013; 18:00

Sesja 19. 
8 lutego 2013; 8:00

Playoff

Tie-breaker 
8 lutego 2013; 13:00

Półfinał 
10 lutego 2013; 10:30

Finał 
10 lutego 2013; 17:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
2 lutego 2013; 13:00

Sesja 2. 
2 lutego 2013; 18:30

Sesja 3. 
3 lutego 2013; 13:00

Sesja 4. 
3 lutego 2013; 18:00

Sesja 5. 
4 lutego 2013; 9:00

Sesja 6. 
4 lutego 2013; 14:00

Sesja 7. 
4 lutego 2013; 19:00

Sesja 8. 
5 lutego 2013; 13:00

Sesja 9. 
5 lutego 2013; 18:00

Seeding Pool

Sesja 10. 
6 lutego 2013; 13:00

Sesja 11. 
6 lutego 2013; 18:00

Sesja 12. 
7 lutego 2013; 13:00

Sesja 13. 
7 lutego 2013; 18:00

Sesja 14. 
8 lutego 2013; 13:00

Championship Pool

Sesja 15. 
6 lutego 2013; 13:00

Sesja 16. 
6 lutego 2013; 18:00

Sesja 17. 
7 lutego 2013; 13:00

Sesja 18. 
7 lutego 2013; 18:00

Sesja 19. 
8 lutego 2013; 8:00

Playoff

Tie-breaker 
8 lutego 2013; 13:00

Półfinał 
9 lutego 2013; 10:30

Finał 
9 lutego 2013; 17:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw

2013 w curlingu
2013
Fort McMurray
2013 w Kanadzie